
Molekulska formula -{C23H33NO2}- se može odnositi na:

 Cijanoketon
 -{NE-100}-
 Ksipranolol